Покровка () — село, административный центр Манасского района Таласской области Киргизии и Покровского аильного округа в его составе. Код СОАТЕ — 41707 225 833 01 0.

Население 
По данным переписи 2021 года, в селе проживало 15000 человек.

Примечания 

Населённые пункты Манасского района